Bécancour peut désigner :
 Bécancour, une ville de la province de Québec formée en 1965 de la fusion de plusieurs municipalités, incluant, entre autres, le village de Bécancour et la municipalité de paroisse de Bécancour ;
 Bécancour, une ancienne municipalité de paroisse du Québec qui est maintenant un secteur de la ville de Bécancour ;
 Bécancour, un ancien village du Québec qui est maintenant un secteur de la ville de Bécancour ;
 Bécancour, une municipalité régionale de comté (MRC) canadienne du Québec, située dans la région administrative du Centre-du-Québec.

Voir aussi
Bétancourt